Just the Way You Are (песня Билли Джоэла) — удостоена «Грэмми» 1978 года в номинациях «Песня года» и «Запись года»
 Just the Way You Are (песня Бруно Марса)